Фарт:

 Фарт — удача, везение.
 «Фарт» (или «Удача») — американский телесериал.
 «Фарт» — норвежский футбольный клуб.

См. также 
 Fart